Кубок Президента з футболу 2014 — 1-й розіграш турніру. Матч відбувся 2 березня 2014 року між чемпіоном Ірландії Сент-Патрікс Атлетік та володарем кубка Ірландії Слайго Роверз.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 

2014
Ірландія